Peretti ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Peretti (1911–1983), französischer Politiker
 Adolf Peretti (* 1957), schweizerischer Gemmologe
 Alessandro Peretti (1571–1623), italienischer katholischer Kardinal
 Camille de Peretti (* 1980), französische Autorin 
 Chelsea Peretti (* 1978), US-amerikanische Komikerin, Schauspielerin und Drehbuchautorin
 Enrico Peretti (* 1961), italienischer Shorttracker
 Felice Peretti (1521–1590), italienischer Kardinal und seit 1585 Papst, siehe Sixtus V.
 Francesco Peretti di Montalto (1595–1655), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche 
 Frank E. Peretti (* 1951), US-amerikanischer Schriftsteller
 Fritz Peretti (1895–1978), deutscher Bildhauer
 Lucia Peretti (* 1990), italienische Shorttrackerin
 Niccolò Peretti (auch Niccola Peretti oder Nicolaus Peretti; * um 1730, † nach 1781), italienischer Kastrat (Alt), Impresario und Freimaurer
 Pier Damiano Peretti (* 1974 in Vicenza), italienischer Organist und Komponist
 Roberto Peretti (* 1955), italienischer Shorttracker